Montreuil, Eure-et-Loir
 Montreuil, Pas-de-Calais
 Montreuil, Seine-Saint-Denis
 Montreuil, Vendée